Typ 6 (auch Type 6 oder Typ VI) steht für
 Austro-Daimler 6, ein stehender flüssigkeitsgekühlter Reihen-Sechszylinder-Flugmotor
 Humanes Herpesvirus 6, ein humanpathogenes Herpesvirus
 Peugeot Typ 6, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Polo 6N, von September 1994 bis Oktober 2001 benanntes Fahrzeug (später VW Polo III)